Hildegard Johanna Schüller-Falk, född 27 oktober 1922 i Leipzig, död 25 juni 1998 i Östra Kärrstorps församling, Skåne län, var en tysk-svensk målare och tecknare.

Hon var dotter till pianisten Felix Schüller och Johanna Damm och gift 1949–1961 med HA Falk. Efter realexamen studerade Schüller-Falk teaterdekoration i Leipzig och Brno samt vid konstakademien i Leipzig 1938–1942. När andra världskriget avslutades befann hon sig i Tjeckoslovakien varifrån hon flydde till Tyskland. Hon arbetade en tid som lantarbetare innan hon 1948 kom som flykting till Sverige. Hon återupptog sin konstnärliga verksamhet där hon blev känd för sina impressionistiskt uppfattade barnporträtt och bilder med lekande barn. Under 1960-talet gjorde hon ett antal studieresor till Spanien, Österrike, Schweiz och Sydfrankrike som kom att avspeglas i hennes konst. Separat ställde hon ut i bland annat Örebro, Landskrona, Kristianstad, Svedala, Borås och Trelleborg och hon medverkade i samlingsutställningar arrangerade av Hörby konstförening. Hennes konst består av figurer, porträtt och landskapsmåleri i olja, akvarell samt kolteckningar. Schüller-Falk är representerad vid Sjöbo tingshus.

Tryckta källor 
Svenskt konstnärslexikon del V sid 100, Allhems Förlag, Malmö.

Noter 

Svenska målare under 1900-talet
Svenska tecknare under 1900-talet
Tyska konstnärer under 1900-talet
Konstnärer från Leipzig
Kvinnor
Födda 1922
Avlidna 1998